41-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 16 и 17 января 2010 года в Обихиро (Япония).

Результаты

Мужчины 

NQ = не отобрались на заключительные 1000 м

DQ = дисквалификация

DNS = не вышел на старт

WDR = снялся с соревнований

Женщины 

NQ = не отобрались на заключительные 1000 м

DNS = не вышла на старт

DQ = дисквалификация

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного союза конькобежцев

Конькобежный спорт
Чемпионаты мира в Японии
2010
Конькобежный спорт
Конькобежный спорт
Конькобежный спорт